Михайловщина — деревня в Усть-Удинском районе Иркутской области. Входит в состав Светлолобовского муниципального образования.

География 
Расположена на правом берегу Ангары в 2 км к северу от районного центра, от которого отделена заливом Братского водохранилища.

Население

Примечания 

Населённые пункты Усть-Удинского района